

Geografia

Austria 
 Reichersberg – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Ried im Innkreis

Francja 
Niemiecka nazwa miejscowości:
 Richemont